

Geografie 
Camargo (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Camargo (Cantabrië), gemeente in de Spaanse provincie Cantabrië
Camargo (Chihuahua), stad in de Mexicaanse deelstaat Chihuahua
Camargo (Tamaulipas), gemeente in de Mexicaanse deelstaat Tamaulipas
Camargo (gemeente in Bolivia), gemeente in Bolivia
Camargo (plaats in Bolivia), plaats in deze Boliviaanse gemeente

In de Verenigde Staten 
Camargo (Illinois), plaats in de staat Illinois
Camargo (Kentucky), plaats in de staat Kentucky
Camargo (Oklahoma), plaats in de staat Oklahoma
Camargo (Mississippi), spookstad in de staat Mississippi

Personen

Geboren vanaf 1940 
Luiz Camargo (1987), Braziliaans voetballer
Igor de Camargo (1983), Braziliaans voetballer
Fernando Camargo (1977), Colombiaans wielrenner
Christian Camargo (Christian Minnick, 1971), Amerikaans acteur, filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver
Ángel Yesid Camargo (1967), Colombiaans voormalig wielrenner

Geboren voor 1940 
Sérgio de Camargo (1930-1990), Braziliaans beeldhouwer
Daniel Camargo Barbosa (1936-1994), Colombiaans seriemoordenaar
Hebe Camargo (1929-2012), Braziliaans televisiepresentatrice, actrice en zangeres
Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993), Braziliaans componist, dirigent en muziekpedagoog
Alberto Lleras Camargo (1906-1990), journalist, diplomaat en president van Colombia
Marie Camargo (Marie-Anne de Cupis Camargo, La Camargo, 1710-1770), Belgisch-Frans balletdanseres
Diego Muñoz Camargo (ca. 1529-1599), auteur van Historia de Tlaxcala

Kunst 
Camargo (ballet), een ballet in choreografie van Marius Petipa, met muziek van Ludwig Minkus
La Camargo (ballet), een ballet in choreografie van Adeline Genée, met muziek van Dora Bright
La Camargo (Charles Lecocq), een opera van Charles Lecocq
La Camargo (Ermanno Wolf-Ferrari), een opera van Ermanno Wolf-Ferrari

Overig 
Camargo (wielerploeg), een Spaanse wielerploeg

Zie ook 
Camargue (doorverwijspagina)